Missing Pieces (National Health), een album van National Health
Missing Pieces (1983), een film uit 1983
Missing Pieces (1991), een film uit 1991
Missing Pieces (2000), een film uit 2000